Avvocata – donna che esercita la professione di avvocato
Avvocata – appellativo della Madonna
Avvocata – quartiere di Napoli

Pagine correlate 
 Avvocato (disambigua)